Hans Huckebein („Hinkebein“) ist:

 Hans Huckebein, der Unglücksrabe, eine Bildergeschichte von Wilhelm Busch
 Hans Huckebein, Name der Jollenführer 1, siehe Fährschiff Typ 00 
 Hans Huckebein, ein Pseudonym von Hans Starcke (1875–1943), deutscher Künstler und Dichter

Huckebein ist:
 der Beiname des Jagdflugzeug-Projektes Focke-Wulf Ta 183
 der Name eines Entwicklungsgens in Drosophila melanogaster, das ein DNA-bindendes Zinkfingerprotein codiert
 der Name einer Diskothek in Darmstadt
 der Name eines Restaurants in Basel
 der Name eines Kindergartens in Berlin
 ein Einheitentyp in der japanischen Video-Rollenspielserie Super Robot Wars